Gemischtbauweise bezeichnet eine Art der Karosserie- bzw. Rumpfherstellung, bei der mehrere Werkstoffe verwendet werden. Für spezielle Aspekte siehe:

 Flugzeug#Bauweisen – Gemischtbauweise im Flugzeugbau
 Karosserie#Holz – Gemischtbauweise im Fahrzeugkarosseriebau